Шед:
 Шед — постройка для содержания пушных зверей.
 Шед — река в западной Венгрии.
 Шед — бог в древнеегипетской мифологии.
 Шед (мн. ч. шедим) — дух в еврейской демонологии.